Fantasia (gênero) — de ficção literária cinematográfico ou musical

 Fantasia (psicologia) — faculdade imaginativa do ser humano

 Disfarce — peças de vestuário ou qualquer método ou técnica que muda a aparência de algo ou alguém de modo a esconder a sua verdadeira identidade

 Fantasia sexual — ou fantasia erótica, um tipo de fantasia psicológica relacionada ao sexo

 Nome fantasia — nome de fachada ou comercial de uma empresa

 Fantasia (Magrebe) — tipo de espetáculo equestre tradicional do Noroeste de África

 Fantasia Festival — festival de cinema

Na televisão

 Fantasia (Disney) — filme de animação da Disney, de 1940, protagonizado pelo personagem Mickey Mouse

 Fantasia 2000 — filme de animação de 1999, sequência do filme acima

 Fantasia (SBT) — extinto programa do SBT do tipo game show

Na música

 Fantasia (álbum de Gal Costa)

 Fantasia Barrino — cantora de soul dos Estados Unidos

Desambiguação